

Апрель 
 Виттерих, король вестготов (603—610).

Октябрь 
 5 октября — Леонтия, супруга Фоки, византийского императора (602—610).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Варака ибн Навфаль, несторианский священник, почитаемый мусульманами как один из первых ханифов, веривших в пророчество Мухаммада.
 Гизульф II, герцог Фриуля (590—610).
 Ираклий Старший, византийский военачальник, отец императора Ираклия I.
 Ромильда, герцогиня Фриуля по браку с Гизульфом II.
 Тассилон I, герцог Баварии (591/593—610).
 Фока, византийский император-узурпатор (602—610).
 Фома I, патриарх Константинопольский (607—610).
 Хинд бинт Утба, одна из самых знатных и влиятельных женщин Мекки, жена лидера курайшитов Абу Суфьяна и мать первого омейядского халифа Муавии.

0610
Умершие в 610 году